Почётные граждане Тернополя — список лиц, удостоенных почётного гражданства города Тернополь (ныне Украина) начиная с 1867 по 2012 год.

 Голуховский, Агенор (Старший) — австрийский государственный и политический деятель, граф, наместник Галиции (1867)
 Черкавский, Овсей — доктор, посол (депутат) австрийского парламента (1875)
 Сапега, Адам — князь (1894)
 Пипинский, Леон — граф, наместник Галиции (1903)
 Пунчерт, Людвик — бургомистр Тернополя (1905)
 Влодзимеж Ленкевич — урядовый комиссар Тернополя (1926)
 Рыдз-Смиглы, Эдвард — польский военачальник и политик, маршал Польши (с 1936), верховный главнокомандующий польской армии в войне 1939 года (1939)
 Шевчук, Григорий Иванович — заместитель Председателя Совета Министров УССР, бывший первый секретарь Тернопольского областного комитета Компартии Украины (1968)
 Иорданов, Георгий — первый секретарь Сливенского окружного комитета Компартии Болгарии (1968)
 Георгий Андонов — заместитель председателя исполкома Сливенского окружного народного совета Болгарии (1968)
 Любен Ранков — первый секретарь Сливенского городского комитета Компартии Болгарии (1968)
 Йоргов, Господин — председатель кооперативного хозяйства с. Загорна Сливенского округа Болгарии (1968)
 Николова, Славка — председатель общинного комитета Отечественного фронта с. Гродец Сливенского округа Болгарии (1968)
 Домбровский, Бронислав Петрович — работник производственного объединения «Тернопольгаз» (1968)
 Матвеев, Константин Бонифатиевич — ветеран войн, персональный пенсионер (1968)
 Людников, Иван Ильич — Герой Советского Союза, генерал-полковник в отставке, бывший командир 81-го стрелкового корпуса (1969)
 Кучеренко, Николай Пантелеймонович — Герой Советского Союза, полковник, бывший командир 302-й Тернопольской стрелковой дивизии (1969, посмертно)
 Танцоров, Григорий Васильевич — Герой Советского Союза, гвардии младший лейтенант, бывший командир батареи САУ-8 (1969, посмертно)
 Живов, Анатолий Павлович — Герой Советского Союза, гвардии рядовой, телеграфист взвода связи 302-й стрелковой дивизии (1969, посмертно)
 Хилько, Григорий Афанасьевич — полковник запаса, ветеран войны (1969)
 Георгий Данчев — гражданин Болгарии (1969)
 Георгий Михайлов — гражданин Болгарии (1969)
 Чазов Петр Михайлович — ветеран войны (1969)
 Слава Недев — гражданин Болгарии (1970)
 Сергель Павел Иванович — персональный пенсионер (1971)
 Ткач Степан Иосифович — бывший секретарь исполкома Тернопольского областного совета депутатов трудящихся, персональный пенсионер (1972)
 Орап Иван Григорьевич — ветеран войны, персональный пенсионер (1973)
 Синицин Иван Минович — бывший заместитель председателя исполкома Тернопольского городского совета депутатов трудящихся, персональный пенсионер (1973)
 Дорофеев Захар Николаевич — бывший заместитель председателя исполкома Тернопольского областного совета депутатов трудящихся, персональный пенсионер (1973)
 Сачко Степан Михайлович — ветеран войны, персональный пенсионер (1974)
 Монетов, Николай Александрович — полковник запаса, ветеран войны (1983)
 Мыльников, Владимир Васильевич — Герой Советского Союза, преподаватель Тернопольского филиала Львовского политехнического института (1983)
 Шаликова Клавдия Ильинична — бывшая радистка батареи 302-й стрелковой дивизии (1984)
 Игнатьев Владимир Александрович — ветеран войны (1984)
 Дергачов Денис Игнатьевич — ветеран войны, полковник в отставке (1985)
 Снежко Андрей Андреевич — ветеран войны, гвардии капитан (1985)
 Хомский Семен Михайлович — директор ремонтно-механического завода (1985)
 Дузь, Иван Михайлович — ветеран войны, член Союза писателей СССР, заслуженный работник культуры УССР (1985)
 Кудинова Ольга Ивановна — пенсионер союзного значения (1985)
 Комаров Иван Архипович — председатель Тернопольского городского совета ветеранов войны и труда (1989)
 Любачивский, Мирослав Иоанн — кардинал, верховный архиепископ Львовский, предстоятель Украинской грекокатолической церкви в 1984—2000 гг. (1991)
 Мстислав (Скрипник) — украинский церковный деятель, патриарх УАПЦ (1991)
 Хмара, Степан Ильич — политический деятель, диссидент, один из основателей Украинской республиканской партии, Герой Украины (1991)
 Олейник, Вячеслав Николаевич — спортсмен, борец, первый олимпийский чемпион сборной команды Украины на Олимпийских играх 1996 (1996)
 Ющенко, Виктор Андреевич — третий Президент Украины (с 2005 по 2010 год) (1996)
 Гузар, Любомир Ярославович — верховный архиепископ Киево-Галицкий, предстоятель Украинской грекокатолической церкви с 2001 по 2011 г. (1996)
 Александр Устенко — академік, ректор Тернопольской академий хозяйство (2001)
 Алексей Шимкив — пенсионер (2001)
 Яремчук, Роман Юлианович — президент-голова правление ВАТ «Ватра», депутат областной рады (2002)
 Любомир (Гузар) — Верховный Архиепископ УГКЦ (2002)
 Герета, Игорь Петрович — археолог, историк, поэт (2003, посмертно)
 Владимир Бигуняк — проректор Тернопольской государственной академий им. И. Я. Горбачевського (2003)
 Олег Шаблий — ректор Тернопольского национального технического университета им. И. Пулюя (2003)
 Кузьма-Балицкий Петр Николаевич — украинский общественно-политический деятель, меценат, активист ОУН, 40 лет возглавлял украинскую общину в Дании и Антибольшевистский блок народов в Скандинавии (2008)
 Левко Лукьяненко — председатель Совета старейшин Украинской республиканской партии "Собор", народный депутат Украины (2008)
 Марчук, Иван Степанович — художник (2008)
 Бандера, Степан Андреевич — лидер ОУН (2010, посмертно)
 Шухевич, Роман Иосифович — главнокомандующий УПА (2010, посмертно)
 Роман Пятницкий — бывший командир корвета «Тернопіль» (2010)
 Степан Сапеляк — активный участник национально-освободительного движения, поэт (2011)
 Слипый, Иосиф Иванович — предстоятель Украинской грекокатолической Церкви в 1944—1984 годах (2011, посмертно)
 Леонид Кудринский — ветеран пожарной службы Тернопольской области, ликвидатор последствий Чернобыльской аварии (2011, посмертно)
 Курбас, Лесь — актёр и театральный режиссёр (2012, посмертно)
 Коновалец, Евгений Михайлович — глава проводу ОУН (2013, посмертно)
 Крушельницкая, Саломея Амвросиевна — оперная певица (2013, посмертно)
 Чепиль, Даниил Васильевич — архитектор (2013)
 Виктор Гурняк-украинский военный, участник АТО (2015, посмертно)
 Андрей Дремин-украинский военный, участник АТО (2015, посмертно)
 Дмитрий Заплетный-украинский военный, участник АТО (2015, посмертно)
 Федор Коломиец-украинский военный, участник АТО (2015, посмертно)
 Виталий Курилович-украинский военный, участник АТО (2015, посмертно)
 Виталий Лотоцкий-украинский военный, участник АТО (2015, посмертно)
 Юрий Наливайчук-украинский военный, участник АТО (2015, посмертно)
 Александр Орляк-украинский военный, участник АТО (2015, посмертно)
 Павел Рымар-украинский военный, участник АТО (2015, посмертно)
 Назарий Сиклицкий-украинский военный, участник АТО (2015, посмертно)
 Виктор Стефанович-украинский военный, участник АТО (2015, посмертно)
 Зиновий Флекей-украинский военный, участник АТО (2015, посмертно)
 Андрей Юркевич-украинский военный, участник АТО (2015, посмертно)
 Сергей Кульчицкий — украинский военный, генерал-майор, участник АТО (2016, посмертно)
 Владимир Вовк-украинский военный, участник АТО (2016, посмертно)
 Юрий Горайский-украинский военный, участник АТО (2016, посмертно)
 Михаил Думанский-украинский военный, участник АТО (2016, посмертно)
 Андрей Питак-украинский военный, участник АТО (2016, посмертно)
 Михаил Стасив-украинский военный, участник АТО (2016, посмертно)
 Владимир Яницкий-украинский военный, участник АТО (2016, посмертно)
 Гоча Аробелидзе-грузинский общественный деятель М. Батуми (2016)
 Владимир Кравец — ректор Тернопольского национального педагогического университета имени Владимира Гнатюка (2016)
 Владимир Коленце — украинский общественно-политический деятель, публицист, литературовед, педагог (2017)
 Андрей Подлужный-украинский певец, композитор, музыкант, телеведущий, продюсер (2017)
 Богдан Мельничук — украинский писатель, драматург, редактор, журналист, краевед (2017)
 Мирослав Мисла — украинский военный, младший лейтенант, командир взвода отдельной сводной штурмовой роты «Карпатська Січ» 93-й ОМБр (2017, посмертно)
 Мефодий (Кудряков) — украинский общественно-политический церковный деятель, третий глава Украинской автокефальной православной церкви в 2000-2015 годах, Митрополит Киевский и всея Украины (2017, посмертно)
 Владимир Стаюра — украинский инженер, предприниматель, меценат, политик, военный (2017, посмертно)
 Владимир Лищук-украинский общественный деятель (2018)
 Руслан Муляр — украинский участник АТО, полковник СБУ (2018, посмертно)
 Андрей Стойко — украинский военнослужащий, участник событий Революции Достоинства (2018, посмертно)
 Александр Хара-украинский участник боевых действий в ДРА, полковник медицинской службы (2018, посмертно)
 Ярослав Гапьюк-украинский ученый, активист, депутат городского совета первого демократического созыва (2018, посмертно)
 Григорий Драпак — украинский актер разговорного жанра (2019)
 Сергей Сирый-украинский поэт-песенник (2019, посмертно)
 Дарья Чубата-украинская общественная деятельница (2019)
 Михаил Андрейчин-заведующий кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией, кожными и венерическими болезнями Тернопольского национального медицинского университета им. И. Я. Горбачевского (2020)
 Александр Венгринович — председатель всеукраинского общества «Лемківщина» (2020)
 Олег Герман-общественный и культурный деятель, поэт, график (2020)
 Антон Грицишин-председатель областной организации "Мемориал" им. В. Стуса (2020)
 Иван Дедюх — сержант 24 отдельного штурмового батальона «Айдар» Вооруженных сил Украины, участник АТО (2020, посмертно)
 Юлиан Кройтору — основатель и первый директор Тернопольского академического областного театра актера и куклы (2020)
 Леся Любарская-поэтесса, общественный деятель (2020)
 Владимир Пласконис — мастер спорта по классической борьбе, Заслуженный тренер по классической борьбе, экс директор ТСДЮШ олимпийского резерва по греко-римской борьбе (2020)
 Михаил Цимбалистый — майор Вооруженных сил Украины, участник АТО (2020, посмертно)
 Владимир Шкробот — генеральный директор КНП «Тернопільська обласна психоневрологічна лікарня» (2020)
 Евгений Удин-общественный деятель, заслуженный художник Украины (2021)
 Ярослав Лемешка-директор Тернопольской областной филармонии (2021)
 Виктор Шемчук — президент Национальной федерации водно-моторного спорта Украины, депутат верховной рады (2021).

Примечания

Ссылки 

 Почесні громадяни Тернополя  
 Звання «Почесний громадянин Тернополя» посмертно присвоїли Героям АТО   // Сайт Тернопольского городского совета, 18 августа 2015
 

 
Тернополь